«Индика» — название нескольких античных историко-географических сочинений, посвящённых описанию Древней Индии:
 «» — сочинение Ктесия (IV век до н. э.)
 «» — сочинение Мегасфена (III век до н. э.)
 «Индика» — сочинение Арриана (II век)

См. также 
 Индика